Урвалсдейлд 2013 — 102-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном став КР.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фрам взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубка Ісландії 2013

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2013
Ісландія